Heroin puede hacer referencia a:

 «Heroin», canción de The Velvet Underground perteneciente a The Velvet Underground & Nico.
 Heroin, banda estadounidense de Emo/Screamo. 
 La Heroína, droga altamente adictiva.
 «Heroin», canción de la banda argentina Sumo